Larva kan syfta på:

 Larva (musikalbum) – ett musikalbum från 2010 av Eivør Pálsdóttir
 Larva (TV-serie) - sydkoreansk animerad TV-serie skapad 2011.

Geografi

Spanien 

 Larva (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Larva (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar